Примера B Насьональ 2017/2018 — 33-й сезон Примеры B Насьональ, второго по значимости дивизиона чемпионата Аргентины. Он начался 15 сентября 2017 года и закончился 30 июня 2018 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте soccerway.com

2017/2018
Аргентина
Спорт в Аргентине в 2017 году
Спорт в Аргентине в 2018 году